Reform  (1988–1998) a rendszerváltáskor megjelent, független demokratikus hírmagazin
Reform, eszme